Ризофоро́вые () — семейство цветковых растений, распространённых в тропическом и субтропическом поясе Земли. Наибольшую известность из них получили мангровые растения рода ризофора (Rhizophora). Всего семейство состоит из примерно 120 видов, разбитых на 16 родов. Большинство видов произрастает в Старом Свете.

Растения этого семейства представляют собой деревья и кустарники с супротивным или мутовчатым расположением листьев (но не пересекающихся под прямым угром). Цветки с нектарным диском, обычно имеют 5 лепестков. У большинства видов цветки двуполые, и только в редких случаях однополые.
Опыляются ризофоровые насекомыми. В системе классификации APG II семейство входит в порядок Мальпигиецветные, хотя в более ранней классической классификации Кронквиста само считается порядком.

Мангровые виды, живущие на воде, являются живородящими.

Роды

Мангровые

Прочие

Синонимы 
  (J. Agardh)
  (Endl., nom. inval.)
  (J. Agardh)
  (Lam. ex T. Post & Kuntze, nom. inval.)

Литература 
 Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 231—233.

Примечания

Ссылки 
 
  
 

Мальпигиецветные
Семейства растений